Хонг Нхунг (;  15 березня 1970, Ханой, В'єтнам) — в'єтнамська співачка.

Дискографія 
 Đoản Khúc Thu Hà Nội (1997)
 Bài Hát Ru Cho Anh (1999)
 Ru Tình (2000)
 Cháu Vẽ Ông Mặt Trời (2001)
 Ngày Không Mưa (2002)
 Thuở Bống Là Người (2003)
 Một Ngày Mới (2003)
 Khu Vườn Yên Tĩnh (2004)
 Như Cánh Vạc Bay (2006)
 Vì Ta Cần Nhau (2007)
 Có Đâu Bao Giờ (2009)
 Vòng Tròn (2011)
 Phố À, Phố Ơi… (2017)

Примітки

Посилання 
 Hồng Nhung's profile on Nhacso.net
 Hồng Nhung on Manhhai's Blog

Співачки XXI століття
Виконавці в'єтнамською мовою
В'єтнамські співачки